Крка:

 Крка (национальный парк) — национальный парк в Хорватии.
 Крка (река в Хорватии) — река в Хорватии, впадает в Адриатическое море возле Шибеника.
 Крка (приток Савы) — река в Словении, правый приток Савы.
 Гурк (Крка) — словенское название австрийской реки Гурк, левого притока Дравы.
 Крка (баскетбольный клуб) — словенский баскетбольный клуб.
 Крка (футбольный клуб) — словенский футбольный клуб.
 Krka — фармацевтическая словенская компания, расположенная в городе Ново-Место, названная по имени словенской реки (притока Савы).